Bony může být:

Bony – tuzexové poukázky
Wilfried Bony – fotbalista Pobřeží slonoviny
Bony a klid – český film
 Bony (Aisne) – francouzská obec v departementu Aisne